Elk Point (Canada), een plaats in de Canadese provincie Alberta
Elk Point (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota